Il doppio maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Bruce Manson e Brian Teacher 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Bruce Manson /  Brian Teacher (finale)
 Peter Fleming /  Ferdi Taygan (campioni)

 Mark Edmondson /  Peter McNamara (quarti di finale)
 Ivan Lendl /  Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1980